Dieser Artikel behandelt die portugiesische Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Für Portugal war es die sechste Teilnahme und seitdem die Endrunde ab 1996 mit 16 Mannschaften ausgetragen wird, konnte sich Portugal immer qualifizieren bzw. als Gastgeber teilnehmen.

Qualifikation 
Portugal absolvierte die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Qualifikationsgruppe H. Die Portugiesen strauchelten zu Beginn und holten ohne ihren verletzten Kapitän Cristiano Ronaldo lediglich einen Punkt aus den ersten beiden Spielen gegen Zypern und Norwegen. Daraufhin wurde Nationaltrainer Carlos Queiroz beurlaubt und durch Paulo Bento ersetzt. Mit Bento und dem genesenen Ronaldo gewann Portugal fünf Spiele in Folge und machte damit den misslungenen Start in die Qualifikation wett. Aufgrund einer Niederlage am letzten Spieltag gegen Dänemark mussten die Portugiesen dennoch in die Relegation. Dort sicherte sich das Team nach einem torlosen Hinspiel durch einen 6:2-Erfolg im Rückspiel das Ticket zur Europameisterschaft.

Spiele 
Alle Resultate aus portugiesischer Sicht.

Tabelle

Relegation

Vorbereitung 

Portugal bestritt unmittelbar vor der EM noch zwei Testspiele: Am 26. Mai in Leiria gegen Mazedonien (0:0) und am 2. Juni in Lissabon gegen die Türkei (1:3).

Spiele Portugals

EM-Vorrunde 
Bei der Auslosung wurden Portugal sowie Deutschland und Dänemark den als Zweitem der UEFA-Rangliste als Gruppenkopf der Gruppe B gesetzten Niederländern zugelost. Das letzte Spiel Portugals gegen Deutschland war das EM-Viertelfinale 2008, das Portugal mit 2:3 verlor. Die Bilanz gegen Deutschland ist mit 2 Siegen, 5 Remis und 8 Niederlagen  vor der EM negativ, war bei Europameisterschaften aber ausgeglichen (1 Sieg, 1 Remis und 1 Niederlage vor der EM). Das letzte Spiel gegen die Niederlande war das Achtelfinale bei der WM 2006, das die Portugiesen mit 1:0 gewannen, wobei je zwei Niederländer und Portugiesen mit gelb-roten Karten vom Platz gestellt wurden. Auch das einzige Aufeinandertreffen bei einer EM, das Halbfinale bei der EM 2004 konnten die Portugiesen gegen die Niederländer gewinnen. Die Bilanz gegen die Niederländer ist mit 6 Siegen, 3 Remis und einer Niederlage vor der EM positiv. Auch gegen die Dänen besitzt Portugal mit 8 Siegen, 2 Remis und 3 Niederlagen vor der EM eine positive Bilanz. Beide trafen zuletzt in der Qualifikation aufeinander (siehe oben). Nur 1996 trafen beide bei einer EM-Endrunde aufeinander: In der Vorrunde trennten sich beide mit 1:1.

Vorrundengruppe B:

Alle Spiele finden in der Ukraine statt.

K.-o.-Runde 

Nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland und den zwei folgenden Siegen erreichte Portugal wie bei allen EM-Endrundenteilnahmen zuvor die K.-o.-Runde und traf im ersten Viertelfinale am 21. Juni in Warschau auf Tschechien, den Gruppensieger der Gruppe A. Beide trafen zuvor zweimal aufeinander, im EM-Viertelfinale 1996 (0:1) und der EM-Vorrunde 2008 (3:1).

Im Halbfinale trafen die Portugiesen auf den Nachbarn Spanien, den häufigsten Länderspielgegner. Die Gesamtbilanz (die sich in den Statistiken der beiden Verbände unterscheidet, da Spiele während des spanischen Bürgerkriegs teilweise nicht berücksichtigt werden) war mit 8 Siegen, 12 Remis und 17 Niederlagen sowie einer Tordifferenz von 44:75 vor der EM negativ. Am 17. November 2010 in Lissabon trafen beide letztmals vor der EM aufeinander, wobei Portugal mit einem 4:0 der höchste Sieg gegen Spanien gelang. Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden vor der EM endete im Achtelfinale der WM 2010 1:0 für Spanien. Bei Europameisterschaften trafen beide zuvor zweimal in der Vorrunde aufeinander, zuerst 1984 (1:1), dann 2004 (1:0).

Kader 
Am 14. Mai 2012 benannte Nationaltrainer Paulo Bento den Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2012. Bento überraschte, indem er mit Miguel Lopes und Custódio zwei Akteure ohne jede Länderspielerfahrung in seine 23-köpfige Mannschaft berief.  Am 23. Mai wurde Hugo Viana, der zuletzt 2007 zum Einsatz kam, für den verletzten Carlos Martins nachnominiert. Erfahrenste Spieler im Kader waren Cristiano Ronaldo und Hélder Postiga, die auch schon 2004 und 2008 zum Einsatz gekommen waren.

Auszeichnungen 
Fábio Coentrão, Pepe und Cristiano Ronaldo wurden ins UEFA-All-Star-Team der 23 besten Spieler des Turniers gewählt.

Einzelnachweise 

Portugal
2012